Buleleng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Buleleng, kabupaten, Provinsi Bali, 
 Kecamatan Buleleng, distrikt, Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, 

Robotskapade Indonesienförgreningar